Пить на брудерша́фт ( от  — «братство») — закреплять дружбу особым застольным обрядом, по которому два его участника одновременно выпивают содержимое своих рюмок, например вино, с переплетёнными в локтях руками. После чего, чаще всего, целуются. Во время процесса возлияния положено смотреть друг другу в глаза. С этого момента участники считаются добрыми приятелями и должны обращаться друг к другу на «ты». Ритуал происходит из средневековой Европы, когда подобный обряд служил доказательством добрых намерений собравшихся за столом.

Также встречается выражение «мы с вами на брудершафт не пили», означающее, что лицо, произносящее данную фразу, считает, что общение с собеседником приняло слишком неформальную (развязную, нахальную, вульгарную) форму, и прямо (на грани оскорбления) предлагает перейти к более официальному тону.

Ссылки 

 Meyers Lexikon

Культура распития алкогольных напитков
Поцелуй